Вале́рий Плато́нов:
 Платонов, Валерий Игнатьевич (род. 1953) — советский и российский музыкант, главный дирижёр Пермского академического театра оперы и балета.
 Платонов, Валерий Михайлович (1947—2015) — российский топ-менеджер, генеральный директор ООО «Челябинский тракторный завод — Уралтрак».
 Платонов, Валерий Сергеевич (род. 1940) — российский топ-менеджер, директор Казанского завода газовой аппаратуры.